Ayumi Fujimura (née en 1982), seiyuu japonaise ;  
 Keita Fujimura (né en 1993), footballeur japonais ;   
 Miki Fujimura (1956-), chanteuse japonaise ;  
 Misao Fujimura (1886-1903), étudiant en philosophie et poète japonais ;  
 Motoki Fujimura (1987-2006), tueur japonais ;  
 Osamu Fujimura (né en 1949), politicien japonais ;  
 Shinichi Fujimura (né en 1950), archéologue japonais ;  
 Shunji Fujimura (1934-2017), acteur japonais, seiyū ;  
 Tomomi Fujimura (née en 1978), footballeuse japonaise ;   
 Yoshirō Fujimura (1871-1933), homme politique et entrepreneur japonais.

Voir aussi 
 (23245) Fujimura, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes